Гренландия, может означать:
 Гренландия — остров, омываемый Атлантическим и Северным Ледовитым океанами; крупнейший на Земле.
 Гренландия — автономная часть Датского королевства, находящаяся на острове Гренландия и окружающих его островах.
 Гренландия — род растений семейства Рдестовые.
 «Гренландия» — американский фильм-катастрофа режиссёра Рика Романа Во.

См. также 
 Гринландия — вымышленная страна из произведений Александра Грина.